De titel van een lid van de Federatie Belastingadviseurs, het tegenwoordige Register Belastingadviseurs met de titel RB
 De naam van twee historische motorfietsmerken:
 FB (Birmingham)
 FB (Breslau)
 Fenerbahçe SK, een Turkse sportclub
 De Forchbahn, een spoorlijn in Zwitserland
 Facebook, een sociaalnetwerksite
Zie ook
 Feedback (doorverwijspagina)